Noonan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Noonan (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Brice P. Noonan, US-amerikanischer Zoologe
 Chris Noonan (* 1952), australischer Filmregisseur
 Daniel Noonan (* 1979), australischer Ruderer
 Edward Thomas Noonan (1861–1923), US-amerikanischer Politiker
 George H. Noonan (1828–1907), US-amerikanischer Politiker
 Jacqueline Noonan (1928–2020), US-amerikanische Kinderkardiologin
 John Ford Noonan (1943–2018), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 John Gerard Noonan (* 1951), irisch-US-amerikanischer Priester, Bischof von Orlando
 John T. Noonan (1926–2017), US-amerikanischer Richter und Rechtswissenschaftler

 Peggy Noonan (* 1950), US-amerikanische Autorin und Kolumnistin
 Tom Noonan (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Tommy Noonan (1921–1968), US-amerikanischer Schauspieler, Komödiant, Drehbuchautor und Regisseur

Noonan ist der Name einer Ortschaft in den USA:
 Noonan (North Dakota), im US-Bundesstaat North Dakota

Siehe auch:
 Noonan Cove, Bucht an der Budd-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Noonan-Syndrom